

Военни звания в Сухопътните войски на Гърция 

Сухопътни войски
Сухопътни войски на Гърция